

Architettura 
 Dado – elemento architettonico

Araldica 
 Dado – figura araldica

Cucina 
 Dado – concentrato a base di carne o verdure usato in cucina per esaltare i sapori delle pietanze

Giochi 
 Dado – oggetto usato in molti giochi per generare in modo casuale esiti numerici o di altro tipo

Meccanica e tecnologia 
 Dado – in meccanica, componente su cui si avvita la vite

Musica 
 Il dado – album del 1997 di Daniele Silvestri

Persone 
 Dado – fumettista italiano
DJ Dado – disc jockey italiano
Dado – writer italiano
Dado  – attore, comico e cantante italiano

Sport
 Dado – strumento di protezione nell'arrampicata

Pagine correlate 
Dadi

Altri progetti